Wetter är ett efternamn kan skrivas på något olika sätt. Den 31 december 2013 var följande antal personer bosatta i Sverige med stavningsvarianterna
 Wetter 320
 Vetter 78
Tillsammans blir detta 398 personer.

Personer med efternamnet Wetter eller Vetter
 Bertil Wetter (1913–1988), målare och tecknare
 Carl Wetter (född 1949), jurist, EU-domare
 Carl Wetter (konstnär) (1824–1866), telegrafkommissarie, målare och tecknare
 Emma Vetter (född 1975), operasångerska, sopran
 Erik Wetter (1889–1985), amiral, hovmarskalk och politiker, folkpartist
 Ernst Wetter (1877–1963), schweizisk politiker
 Folke P:son Wetter (1883–1961), jurist, profesor i straffrätt
 Friedrich Wetter (född 1928), tysk romersk-katolsk ärkebiskop och kardinal
 Gillis P:son Wetter (1887–1926), teolog, professor
 Hellmuth Vetter (1910–1949), tysk läkare och nzistisk förbrytare
 J. Gillis Wetter(1931–1995), jurist, advokat
 Jean Hégésippe Vetter (1820–1900), fransk målare
 Jessie Vetter (född 1985), amerikansk ishockeymålvakt
 Johannes Vetter (född 1993), tysk spjutkastare
 Maja Wetter (1904–1982), målare
 Sune Wetter(1894–1980), jurist, advokat

Källor

Svenska efternamn